Mondiali 1895 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1895:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1895 – 3ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1895 – 3ª edizione